Wilhelm Traub ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Traub (Maler) (1828–1874), württembergischer Maler
 Wilhelm Traub (Politiker) (1914–1998), deutscher Politiker (SPD)